Igo kan syfta på:

 IGO – intergovernmental organization, på svenska mellanstatlig organisation
 Igo – annat namn för brädspelet Go